Oberkörper steht für:
 oberer Teil des menschlichen Körpers
 bisweilen auch als Synonym nur für den Brustkorb
 in der Algebra ein Körper, dessen Unterkörper ebenfalls ein Körper ist, siehe Körpererweiterung

Siehe auch:

 Unterleib